

Persone 
 Tan Zuoren (1954) – scrittore ed editore cinese 
 Wu Zuoren (1908-1997) – pittore cinese
 Xu Zuoren (1992) – pattinatore artistico su ghiaccio cinese
 Zhou Zuoren (1885-1967) – scrittore e traduttore cinese